Влади́мир Голова́нов:
 Голованов, Владимир Алексеевич (1903—1956) — полковник госбезопасности, начальник секретариата НКГБ СССР.
 Голованов, Владимир Антонович (род. 1939) — советский и российский драматург, сценарист, поэт.
 Голованов, Владимир Семёнович (1938—2003) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион.